Vilanek ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Vilanek (* 1968), österreichischer Manager
 Johannes M. Vilanek (* 1937), österreichischer Techniker und Fachschriftsteller für Bau- und Tunneldokumentationen